Deutsche Tourenwagen Masters 2002 – trzeci sezon niemieckiej serii DTM po jej wznowieniu w 2000 roku. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Francuz - Laurent Aïello, który w klasyfikacji generalnej zdobył 70 pkt.

Kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja końcowa kierowców

Zespoły 
(punkty zdobywane podczas poszczególnych wyścigów)

Zestawienie końcowe teamów

Linki zewnętrzne 
 Sezon 2002 w Deutsche Tourenwagen Masters, dtm.com, [dostęp: 18 marca 2017].
 Rezultaty poszczególnych wyścigów w sezonie 2002, speedsport-magazine.com, [dostęp: 18 marca 2017].
 Kalendarz zawodów w sezonie 2002, the-sports.org, [dostęp: 18 marca 2017].

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2002 w sportach motorowych
2002 w Niemczech
2002 w Belgii
2002 w Austrii
2002 w Holandii